Таннери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таннери, Поль (1843—1904) — французский математик и историк математики.
  (1848–1910) — французский математик.